Бурова-Петровский мост — название нескольких мостов в Кургане, Россия.

 1-й Бурова-Петровский мост
 2-й Бурова-Петровский мост
 3-й Бурова-Петровский мост